Niet-gouvernementele organisatie, een van de overheid onafhankelijke, maatschappelijk geëngageerde organisatie
 Ngo (district), district in de regio Plateaux
 Ngô, een Vietnamese naam; zie Wú